Chahar bzw. Qahar (察哈尔 Cháhā'ěr) ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die ehemalige chinesische Provinz, siehe Chahar (Provinz)

Vorderes Qahar-Banner des Rechten Flügels (察哈尔右翼前旗 Cháhā'ěr Yòuyì Qián Qí)
Mittleres Qahar-Banner des Rechten Flügels (察哈尔右翼中旗 Cháhā'ěr Yòuyì Qián Qí)
Hinteres Qahar-Banner des Rechten Flügels (察哈尔右翼后旗 Cháhā'ěr Yòuyì Hòu Qí)

die Chahar, einen Stamm der Mongolen, siehe Chahar (Mongolen) 
die Sprache der Chahar, siehe Chahar (Sprache)